Владимир Петрович Александров: Александров, Владимир Петрович (1857—начало 1910-х) —  революционер-народник, осуждён на процессе 50-ти.
 Александров, Владимир Петрович (род. 1954) — советский футболист, советский и российский судья.
 Александров, Владимир Петрович (род. 1958) — советский бобслеист.